Горан може бити:
 Горан, припадник народа Горани
 Горан (име), мушко име

Види још 
 Горани
 Горана
 Гора